Milgram har flere betydninger:
 Stanley Milgram – amerikansk socialpsykolog (1933-1984)
 Milgram-eksperimentet – berømt psykologisk eksperiment (1961-1963)